Андрій Васильович Яковенко (10 березня 1965, Одинцово, Московська область, СРСР) — російський хокеїст і тренер. Майстер спорту СРСР міжнародного класу.

Біографічні відомості 
Вихованець клубу «Крила Рад» (Москва). У вищій лізі СРСР провів 252 матча (20 закинутих шайб). Частину сезону 1986/1987 грав за харківське «Динамо», одного з лідерів першої ліги. Два сезони виступав за океаном, зокрема за команди Американської хокейної ліги (друга за рівнем після НХЛ). Більшу частину ігрової кар'єри захищав кольори воскресенського «Хіміка» і чеської «Славії».

З 2000 року працює тренером або спортивним функціонером у клубах «Хімік» (Воскресенськ), «Ак Барс» (Казань), «Северсталь» (Череповець), «Спартак» (Москва), «Авангард» (Омськ) і «Трактор» (Челябінськ). У сезоні 2010/2011 очолював московський «Спартак».

Статистика

Примітки

Посилання 
 
 
 
 
 

Радянські хокеїсти
хокеїсти ХК «Крила Рад» (Москва)
хокеїсти ТХК (Твер)
Хокеїсти «Хіміка» (Воскресенськ)
Хокеїсти «Динамо» (Москва)
Хокеїсти «Динамо» (Харків)
хокеїсти АХЛ
хокеїсти ЦСКА (Москва)
хокеїсти «Славії» (Прага)
хокеїсти «Гавіржов Пантерс»
хокеїсти німецьких клубів
Уродженці Одинцова
російські хокеїсти
російські хокейні тренери
Хокеїсти ліги Східного узбережжя